Hillson est un patronyme et prénom pouvant désigner:

Patronyme
, illustrateur et designer anglais
Jack Hillson (né en 1945), homme politique provincial canadien

Prénom
 (1855-1936), architecte australien

Voir aussi

Homonymie de patronyme